«The Electro-Industrial Tribute to Rob Zombie» — трибьют-альбом, составленный из кавер-версий песен Роба Зомби, исполненных различными исполнителями.

Стиль, отзывы критиков 
Музыкальный критик Джонни Лофтус оценил диск невысоко, назвав его «забавным», но весьма дурно записанным и в конечном счёте посредственным; он, однако, положительно оценил вариант песни «Demonoid Phenomenon», исполненный группой Motor Industries.

Список композиций 
 «Meet the Creeper» — 2:55 (Private Benjamin)
 «Superbeast» — 3:56 (Transient)
 «House of 1000 Corpses» — 4:15 (Skoink)
 «How To Make A Monster» — 3:21 (Sinus Giddy)
 «Dragula» — 4:55 (Mitchell Sigman)
 «More Human than Human» — 3:43 (Transient)
 «Living Dead Girl» — 3:29 (Sinus Giddy)
 «Demonoid Phenomenon» — 4:04 (Motor Industries)
 «Iron Head» — 3:25 (Skoink)
 «Dealt With (Original Composition)» — 4:00 (Enemy Of Evil)

Примечания 

Трибьют-альбомы
Роб Зомби